A Copa da CAF de 2001 foi a 10ª edição da Copa da CAF. Foi vencida pelo time argelino JS Kabylie, que derrotou o Étoile du Sahel da Tunísia nos pênaltis  depois que as duas equipes terminaram empatadas em 2 a 2. Foi o segundo ano consecutivo em que a JS Kabylie ganhou a competição depois de também vencer a edição de 2000.

Clubes Classificados

Primeira Rodada

|}
1 Simba FC saiu
2 Jogo abandonado com o resultado 3-0 devido à fraca visibilidade no campo. A CAF desclassificou Mongomo por chegar atrasado e adiar o início do jogo.. Cinco clubes entraram direto nas oitavas: 
JS Kabylie
Ashanti Gold SC
Africa Sport
Wydad
Étoile du Sahel.

Oitavas de Finais

|}
1 Katsina United desistiu do segundo jogo.

Quartas de final

|}

Semi-finais

|}

Finais

|}

Campeão

Veja também
Liga dos Campeões da CAF de 2001

Copa da CAF

Links Externos

Results at RSSSF.com
Results at SportScheduler

Copa da CAF
2001 no futebol